

Geografia

Niemcy 
 Strelno – dawny powiat

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Strzelno